Enea Silvio Piccolomini, Sênior — eleito como Papa Pio II em 1458.
 Enea Silvio Piccolomini, Júnior — cardeal legado para Bolonha em 1768.

Desambiguação